Университет Константина Философа в Нитре, Нитрянский университет имени Константина Философа (, ) — публичное высшее учебное заведение университетского типа в городе Нитре. Университет развивает Кирилло-Мефодиевские традиции и носит имя Святого Кирилла (827—889), который сыграл значительную роль в том числе в истории Словакии.

Предшественником университета был педагогический институт, учреждённый в городе Нитре в 1959 году. В 1964 году институт был упразднён и вместо него создан педагогический факультет. В 1992 году произошло слияние Педагогического факультета и Нитрянской Высшей школы сельского хозяйства, основан Нитрянский университет, который в том же году был разделён на Высшую школу сельского хозяйства и Высшую школу педагогики. Нынешнее название университет получил в 1996 году, когда Нитрянская высшая школа педагогики, согласно закону № 324/1996 Свода законов, была переименована в Нитранский университет имени Константина Философа.

Деканом Университета в настоящее время является профессор Либор Возар. Количество студентов — около 11300, аспирантов — ок.3700, докторантов — более 400. Университет является членом Европейской ассоциации университетов.

Факультеты 
Нитрянский университет имени Константина Философа состоит из следующих факультетов:
 Факультет естественных наук
 Факультет общественных наук и здравоохранения
 Факультет Центрально-европейских исследований
 Философский факультет
 Педагогический факультет

Ссылки 
 Официальный сайт университета

Университеты Словакии